Osoby o tym nazwisku:
 Luigi Tacchini – włoski narciarz alpejski,

Inne:
 (8006) Tacchini – planetoida z pasa głównego asteroid